idősebb Nagy Szeder István (1876–1936) építész
ifjabb Nagy Szeder István (1907–1994) építész